Il doppio maschile del Beijing International Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Sanchai e Sonchat Ratiwatana erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale Yuki Bhambri e Divij Sharan 7–6(7–3), 2–6, [10–6].

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (campioni)
  Pierre-Hugues Herbert /  Lee Hsin-han (semifinali)

  Harri Heliövaara /  Purav Raja (quarti di finale)
  Yuki Bhambri /  Divij Sharan (finale)

Tabellone

Note 
 

Beijing International Challenger 2012